Guillac (Gironde)
 Guillac (Morbihan)